し в хирагане и シ в катакане  — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «си», и латиницей как «shi».  В международном фонетическом алфавите звучание записывается:  либо [ʃi] близкое к английскому произношению. В современном японском языке находится на двенадцатом месте в слоговой азбуке, после さ и перед す.

Происхождение 
し и シ появились в результате упрощённого написания кандзи 之.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 し: U+3057,
 シ: U+30B7.

Кана